Otton Sabaudzki (ur. ok. 1017 – zm. 1 marca 1060) – markiz Susa  od prawd. 1046 do 1 marca 1060, hrabia  i   po 18 grudnia 1051 do 1 marca 1060.

Otton był synem Humberta I Białorękiego, założyciela dynastii sabaudzkiej i Auxilii.

Rodzina 
Od 1046 Otton był żonaty z Adelajdą z Susy (ur. 1014/1020 – zm. 1091), córką i dziedziczką Ulryka Manfreda II, markizie Turynu, i wdową po księciu Szwabii Hermanie IV i Henryku markizie Monferrato. Miał z nią 5 dzieci:
 Piotr I, hrabia Sabaudii
 Amadeusz II, hrabia Sabaudii
 Berta, żona Henryka IV Salickiego
 Adelajda, żona Rudolfa Szwabskiego
 Otton, biskup Asti

Rodowód

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Władcy Sabaudii
Urodzeni w XI wieku
Zmarli w 1060